Publi Eli Pet o Publi Eli Petus (en ) va ser un magistrat romà. Probablement era fill del pontífex Quint Eli Pet. Formava part de la gens Èlia i era de la família dels Petus o Pet.

El  va ser edil plebeu, el  pretor (amb la jurisdicció urbana, proclamant la suplicatio d'un dia per commemorar la derrotat de Sifax de Numídia i una suplicatio de cinc dies per commemorar la sortida d'Anníbal d'Itàlia). El  va ser magister equitum i finalment cònsol el  junt amb Gneu Corneli Lèntul. En aquest darrer any Escipió va obtenir la victòria final sobre Anníbal a Zama. Pet tenia com a província a Itàlia i va resoldre un conflicte amb els bois i va fer un tractat amb els ingauns lígurs.

Al final del seu període va ser nomenat decemvir per la distribució de terres a Àfrica entre els veterans d'Escipió. Després va ser triumvir junt amb el seu germà Sext Eli Pet i Gai Corneli Cetege per arranjar la situació a Nàrnia on la població local es queixava de què no hi havia prou colons i de què alguns dels que es donaven aquesta condició en realitat no ho eren. El  va ser censor amb Publi Corneli Escipió Africà. Després va ser nomenat àugur.

Va morir el  durant una pesta que va afectar a la ciutat de Roma. Era considerat un bon jurista.

Referències 

Cònsols romans de la dècada del 200 aC
Edils romans
Decemvirs
Àugurs
Triumvirs
Pretors urbans
Gens Èlia